complex.h — заголовний файл стандартної бібліотеки мови програмування С, в якому оголошуються функції для комплексної арифметики. Ці функції використовують вбудований тип complex, котрий з'явився у стандарті C99.

Оголошені функції 
У заголовному файлі complex.h оголошуються такі функції (аргументи тригонометричних функцій у радіанах):

Посилання 

complex.h  на OpenGroup

Заголовні файли мови С